Озерки — село в Милославском районе Рязанской области, входит в состав Богородицкого сельского поселения.

География 
Расположено на берегу реки Сухая Полотебня в 5 км на юг от центра поселения села Богородицкое и в 16 км на северо-запад от райцентра Милославское.

История 
Спасское, бывшая вотчина архиерейского дома, в качестве села упоминается в окладных книгах 1676 года, где о бывшей в том селе Преображенской церкви сказано, что она обложена данью в апреле 1705 года. Устроенная в начале XVIII века Преображенская церковь, в 1848 году была вся заново перестроена, за исключением колокольни, которую в 1860 году, по её ветхости, предписано было сломать. В 1873 году в Спасском построена новая деревянная церковь прежнего храмонаименования.

В XIX — начале XX века село входило в состав Чернавской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 204 дворов.

С 1929 года село являлось центром Озерского сельсовета Чернавского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1959 года — в составе Богородицкого сельсовета Милославского района, с 2005 года — в составе Богородицкого сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Милославского района